Габибов — фамилия; имеет женскую форму Габибова.
 Габибов, Александр Габибович — биохимик, член-корреспондент РАН
 Габибов, Нуреддин Давудович — доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, лауреат премии правительства Москвы.
 Габибов, Рафаэль Гаджы Шарафат оглы (1964—1992) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Габибов, Сабир Гачай оглы (1923—2006) — доктор искусствоведения, профессор, член Союза художников СССР.